Tsehai ist:
 die Tochter von Kaiser Haile Selassie I. von Äthiopien, siehe Prinzessin Tsehai
 ein äthiopisches Flugzeug, siehe Tsehai (Flugzeug)